Název Bartková má více významů:

vodní tok
 Bartková (přítok Oravcové) – levostranný přítok Oravcové na Slovensku v okrese Brezno
 Bartková (přítok Slatiny) – levostranný přítok Slatiny na Slovensku v okrese Detva

vrchol
 Bartková (Nízké Tatry) – vrchol (1790 m n. m.) na Slovensku v Nízkých Tatrách